Липова — топоним:

 Липова — город в жудеце Арад (Румыния).
 Липова — сельская гмина в Живецком повяте Силезского воеводства (Польша).
 Липова — деревня в Юрлинском муниципальном округе Пермского края России.

См. также 
 Липов
 Липовая
 Липовка
 Липово